Футболист года в Словении — премия, которая с 2007 года вручается спортивным журналом Ekipa, победителя избирают спортивные журналисты Словении. Также этот журнал вручает премии «Молодой футболист года» и «Тренер года». Первым обладателем награды стал Златан Любиянкич из «Домжале». Примечательно, что наибольшее число наград получали вратари: Ян Облак (6 раз) и Самир Ханданович (3 раза).

Фотогалерея

Примечания 

Футбол в Словении
Футбольные награды